Han Xuandi ( - ), né Liu Bingyi (劉病已) puis renommé Liu Xun (劉詢), était un empereur de la dynastie chinoise des Han entre  à 

Il était l'arrière-petit-fils de l'empereur Han Wudi. Son grand-père,  (刘据), fils de l'empereur et de l'impératrice Wei (衛皇后), était le prince héritier de son père, mais en , il a été accusé de pratiquer la sorcellerie contre l'empereur et, après avoir été contraint à une rébellion, Liu Ju s'est suicidé. Le père de Liu Xun, Liu Jin (刘进), est également mort durant la rébellion. Liu Xun étant un enfant à l'époque, il a été épargné mais a été banni de la famille impériale.

Après le court règne du Prince He de Changyi (), Liu Xun a été proclamé empereur par Huo Guang. L'empereur Han Xuandi a été considéré par les historiens chinois comme un empereur assidu et brillant. En grandissant comme un roturier, il était bien conscient de la souffrance de son peuple. Il a réduit les impôts et libéralisé le gouvernement en nommant des ministres compétents. Il a consolidé son pouvoir après la mort de Huo Guang en éliminant la famille Huo, qui avait exercé un pouvoir considérable depuis la mort de l'empereur Han Wudi.

Sous son règne, la dynastie des Han a connu une nouvelle période de prospérité. Son règne a duré  et il est mort en . Il a été enterré à Han Duling (漢平陵) près de l’actuelle Xi'an au Shaanxi. Liu Shi, son fils lui succéda sous le nom d'empereur Han Yuandi.

Arbre généalogique

Références 
 Livre de Han, vol. 8.
 Zizhi Tongjian, vols. 24, 25, 26, 27.
 Yap, Joseph P. (2009). La guerre contre Xiongnu, une traduction de Zizhi Tongjian. AuthorHouse, Bloomington, Indiana, U.S.A. . Chapters 7-11.

Monarque chinois du Ier siècle av. J.-C.
Empereur de la dynastie Han
Histoire de la Chine impériale
Naissance en 91 av. J.-C.
Décès en 49 av. J.-C.
Empereur de la dynastie Han de l'Ouest